Варюхин — русская фамилия. Известные носители:

 Варюхин, Андрей Петрович (1900—1987) — Герой Советского Союза.